Torcy, Pas-de-Calais
 Torcy, Saône-et-Loire
 Torcy, Seine-et-Marne